Puyehue puede referirse a las siguientes acepciones:

 Puyehue (Chile), comuna chilena de la provincia de Osorno.
 Lago Puyehue, lago chileno cuya ribera sur baña la comuna del mismo nombre.
 Laguna Puyehue, laguna litoránea en el interfluvio de los ríos Imperial y Toltén
 Puyehue (Panguipulli), localidad chilena de Panguipulli.
 Volcán Puyehue, volcán chileno ubicado en la comuna Río Bueno.
 Termas de Puyehue, famosa estación termal chilena ubicada en la comuna del mismo nombre.
 Parque nacional Puyehue.